Horvátország
Vinski Vrh falu Netretić községben, Károlyváros megyében

 Szlovénia
Vinski Vrh falu Ormož községben, Podravska régióban
Vinski Vrh pri Šmarju falu Šmarje pri Jelšah községben, Savinjska régióban